Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973 se dispute du 9 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 1973 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1973 II
Miami II
Tennis aux États-Unis en 1973
Tennis en avril 1973